Helmut Koren (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 

|1981-1982 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||0 ||16 ||9 ||25 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1985-1986 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||35 ||9 ||11 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1986-1987 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||36 ||7 ||9 ||16 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1987-1988 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||31 ||6 ||10 ||16 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1988-1989 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||41 ||4 ||11 ||15 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1989-1990 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||36 ||4 ||2 ||6 ||35 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1990-1991 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||33 ||9 ||15 ||24 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1991-1992 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||44 ||7 ||11 ||18 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1992-1993 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||46 ||2 ||2 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||44 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Trophées et distinstions

EBEL 

 Il remporte le Championnat avec le EC Klagenfurt AC en 1978-1979, 1979-1980, 1984-1985, 1985-1986, 1986-1987, 1987-1988 et 1990-1991.

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en mars 1958
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur du EC Klagenfurt AC
Entraîneur autrichien de hockey sur glace